Notograptus är ett släkte av fiskar. Notograptus ingår i familjen Plesiopidae. I några äldre avhandlingar listas släktet i en egen familj, Notograptidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Notograptus